

Miejscowości w Czechach 
 Dvorce (powiat Bruntál)
 Dvorce (powiat Igława)

Miejscowość w Słowenii 
 Dvorce (gmina Brežice)